Der Challenger Banque Nationale 2014 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. März 2014 in Rimouski, Kanada stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 15. und 16. März 2014 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 14 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Kevin King
 Nikita Kryvonos
 Adrien Bossel
 Dennis Nevolo

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)

2014
ATP Challenger Tour 2014